Кобыляк — топоним:

Белоруссия 

 Кобыляк — до 1964 г. название деревни Лужки в Витебском районе Витебской области.

Россия 

 Кобыляк — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Кобыляк — река в Ленинградской области, приток Явосьмы.

См. также 

 Кобыляки
 Кобеляки
 Кобиляк